Стяглы — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 19 км к северо-западу от центра города Пскова и в 9 км к северо-западу от Неёлово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района